У́лица Бу́тлерова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Латвия 
 Улица Бутлерова — улица в Даугавпилсе.

Россия 
 Улица Бутлерова — улица в городе Дзержинске.
 Улица Бутлерова — улица в городе Казани.
 Улица Бутлерова — улица в Москве.
 Улица Бутлерова — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Улица Бутлерова — улица в Киеве.